3703 Волконська (3703 Volkonskaya) — астероїд головного поясу.
 Волконська Марія Миколаївна (1805—1863) — дочка Раєвського Миколи Миколайовича, дружина декабриста С. Г. Волконського.